Верхнеусинское — название населённых пунктов в России:
 Верхнеусинское — село в Ермаковском районе Красноярского края.
 Верхнеусинское — упразднённая в 2005 году деревня в Караидельском районе Башкортостана.